Single numer jeden w roku 1970 (USA)
 Single numer jeden w roku 1970 (Japonia)

Zobacz też